Weyanoke ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Weyanoke (Weyanoke, Louisiana), NRHP-ID 90001750
 Weyanoke (Charles City, Virginia), NRHP-ID 80004406